Oruz ist der Familienname von:

 Selin Oruz (* 1997), deutsche Hockeyspielerin
 Timur Oruz (* 1994), deutscher Hockeyspieler